Airbag, een veiligheidssysteem in auto's
 een verend kussen onder een hovercraft
 Springkussen of springkasteel, een kinderattractie